BYN je kratica z več pomeni:

 oznaka ISO 4217 za beloruski rubelj
 oznaka ISO 639-2 za blinščino